Detta är en lista över Sveriges tätorter enligt Statistiska centralbyråns tätortsavgränsning den 31 december 2018.

I hela riket fanns det då 2 011 tätorter med en sammanlagd befolkning av 8 940 708 invånare, vilket motsvarade 87 procent av hela befolkningen.

Tätorternas sammanlagda landareal uppgick till 628 285 hektar, vilket motsvarade 1,5 procent av den totala landarealen i riket.

Den genomsnittliga befolkningstätheten i tätorterna var 1 423 invånare per km².

Vid slutet av 2019 hade den sammanlagda folkmängden i tätorterna ökat till 9 025 898 och befolkningstätheten i tätorterna till  invånare per km².

Vid slutet av 2020 hade den sammanlagda folkmängden i tätorterna ökat till 9 054 396 och befolkningstätheten i tätorterna till  invånare per km².

För att tabellen ska vara mer lättläst och överskådlig har endast den till ytan sett huvudsakliga kommunen angetts för de tätorter som ligger i flera kommuner.

Se även 
 Lista över nya svenska tätorter 2010
 Lista över nya svenska tätorter 2005
 Lista över Sveriges småorter
 Lista över Sveriges kommuner
 Lista över Nordens största tätorter

Källor 

 
Tätorter